miejscowości w Bułgarii:
 Czerna gora – wieś w obwodzie Pernik
 Czerna gora – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Czerna Gora – pasmo górskie w obwodzie Pernik